«Бешеные» () — одна из наиболее радикальных фракций французской революции 1789—1794 гг. Лидеры движения «бешеных» — Жак Ру, Теофиль Леклерк, Варле и Клер Лакомб. Движение представляло интересы городской бедноты.

Началом движения «бешеных» следует считать весну 1792 года. До переворота 31 мая — 2 июня 1793 года «бешеные» находились в тактическом союзе с якобинцами, основную суть сотрудничества составляла борьба с жирондистами.

Со 2 июня по начало сентября 1793 года — противостояние со вчерашними союзниками, заканчивающееся удовлетворением требований «бешеных». В состав реформ, предлагаемых «бешеными» входила реквизиция хлеба у производителей и продажа его потребителям по твёрдым или «максимальным» ценам.

Петиция Жака Ру провозглашала:

Свобода не что иное, как пустой призрак, когда один класс может безнаказанно морить голодом другой. Равенство — пустой призрак, когда богач благодаря монополиям пользуется правом жизни и смерти над себе подобными. Пустой призрак и республика, когда изо дня в день действует контрреволюция, устанавливая такие цены на продукты, платить которые три четверти граждан могут, только обливаясь слезами… В течение четырех лет одни только богатые пользуются выгодами революции… Лишь прекращением разбоя торговцев… лишь предоставлением санкюлотам продовольствия вы привлечете их на сторону революции и объедините их вокруг конституционных законов.

Требования «бешеных» были следующие: издать закон о всеобщем максимуме цен, установить смертную казнь за спекуляцию, применить против всех врагов революции массовый революционный террор, удалить бывших привилегированных со всех должностей в военной и гражданской администрации, взять в качестве заложников членов семей эмигрантов и т. д.

4—5 сентября 1793 года под влиянием волнений масс якобинцы оказываются вынужденными частично уступить и принять многое из требований плебейских масс, сформулированных от их имени «бешеными».

В дальнейшем якобинцам удалось изолировать лидеров «бешеных» и расправиться с ними. 5 сентября 1793 года был арестован Жак Ру, 19 сентября его участь разделил Варле; в эти же дни были начаты преследования против Леклерка и Клэр Лакомб.

В феврале 1794 года Жак Ру, привлеченный к суду Революционного трибунала, для избежания его покончил жизнь самоубийством, а Леклерк и Клер Лакомб вскоре после начатых против них преследований совершенно отказались от политической деятельности, что, впрочем, не спасло их от ареста весной 1794 года.

В дальнейшем политическую линию «бешеных» отчасти продолжили эбертисты, ранее участвовавшие в их разгроме.

Внимание к исследованию «бешеных» было привлечено трудом Петра Кропоткина «Великая французская революция», в котором он называет их «народными коммунистами» и «предшественниками анархистов».

См. также 
 Санкюлоты
 Эбертисты
 Ормэ

Литература 
 Захер Я. М. Движение «Бешеных»
 Захер Я. М. «Бешеные», их деятельность и историческое значение  
 Захер Я. М. Последние работы 
 Серебрякова Г. Клара Лакомб, союзница «бешеных» 

Политические группировки периода Французской революции